Pi élete (2001), Yann Martel könyve
 Pi élete (2012), Ang Lee filmje